, mot qui signifie « bienvenue » en anglais, peut désigner :

Cinéma 

 , titre anglais de , film soviétique d' sorti en 1986 ;
 , film indien d'Anees Bazmee sorti en 2007 ;
 , film français de Philippe Lioret sorti en 2009.

Musique

Groupe 

 , groupe de Seattle.

Chanson 

 , chanson d'Erick Sermon présente sur l'album  sorti le  ;
 , single de  sorti le  ;
 , chanson des  présente sur l'album  sorti le .

Album 

 , album de Doyle Bramhall II sorti en  ;
 Welcome, album de Patrick Nuo sorti le  ;
 , album de Santana sorti le  ;
 , album de Taproot sorti le .

Patronyme 

 Georgie Welcome, joueur de football hondurien.

Toponyme 

 les îles Welcome, archipel de la Géorgie du Sud-et-les Îles Sandwich du Sud ;
 Welcome, une ville située dans le Minnesota, aux États-Unis ;
 Welcome, une CDP américaine dans l'État de Caroline du Nord ;
 Welcome, une census designated place américaine située en Louisiane ;
 Welcome, une station de la ligne rouge du métro de Delhi ;

Autres 
 la Welcome Nugget, deuxième plus grosse pépite d'or jamais trouvée
 le Welcome, une goélette américaine ;
 Welcome Air, compagnie aérienne autrichienne ;
 Welcome Records, label musical français.

Voir aussi 
 
Patronyme anglais